Blossburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blossburg (Alabama)
 Blossburg (Montana)
 Blossburg (Pennsylvania)